Passa Quatro pode referir-se a:

Passa Quatro, município brasileiro do estado de Minas Gerais
Rio Passa Quatro
Santa Rita do Passa Quatro, município brasileiro do estado de São Paulo
São Miguel do Passa Quatro, município brasileiro do estado de Goiás
Floresta Nacional de Passa Quatro, unidade de conservação florestal brasileira

Desambiguações de topônimos